Иван Георгиев може да се отнася за:
 Иван Георгиев (офицер) (1896 – 1986), български офицер през Втората световна война, командир на моторизираната дружина на Първа българска армия през войната срещу Германия (1945)
 Иван Георгиев – Пепеляша (1894 – 1972), български актьор и режисьор
 Иван Георгиев (1897 – 1959) – български агроном (лозарство и винарство)
 Иван Георгиев (1931 – 1992) – български народен певец
 Иван Георгиев – Рембранда (1938 – 1994) – български художник, родоначалник на абстрактния експресионизъм в българската живопис
 Иван Георгиев (1941 – 2012) – български лекар, лидер на БНРП
 Иван Георгиев – Гец (1958 – 2015) – български режисьор, сценарист, професор
 Иван Георгиев (1957-2020) – български художник и писател авангардист
 Иван Георгиев (1983-) – български журналист и репортер
 Иван Георгиев (1985-) – български футболист